Integro har flere betydninger:

 Jobaktiveringsfirmaet Integro A/S
 Bussen Mercedes-Benz Integro